Collegio uninominale Lombardia 1 - 07 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Lombardia 1 - 07 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020